Carauș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Grigori Carauș (1913–1991), agronom sovietic, Erou al Muncii Socialiste.
 Vladimir Carauș (n. 1949), politician separatist al auto-proclamatei RMN.
 Vasile Carauș (n. 1988), fotbalist moldovean.

 Dimitrie Cărăuș (1892–după 1940), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.